Влади́мир Куско́в:
 Кусков, Владимир Аполлонович (1898—1978) — русский и советский футболист, тренер.
 Кусков, Владимир Владимирович (1920—1999) — советский и российский филолог, литературовед, специалист по истории древнерусской литературы.